Greben je lahko:

 Greben je podolgovata tvorba na morskem dnu
 Greben, gorski greben, gorsko sleme ali podolgovata gora oz. sklenjena gorska veriga
 Greben, gozdno sleme nad Gradiščem v Tuhinjski dolini